Anisomeridium är ett släkte av lavar. Anisomeridium ingår i familjen Monoblastiaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Anisomeridium